
Мотопехотная дивизия () — тактическое соединение сухопутных войск ФРГ. 

Сокращённое наименование в русском языке: мпд, например 11 мпд.

История 
В вооружённых силах ФРГ (бундесвер), с 1959 года, началось формирование мотопехотных дивизий. Развёрнутые до 1959 года мотопехотные дивизии первоначально оснащались транспортными автомобилями, то есть личный состав транспортировался на небронированных грузовиках. В послевоенное время в ВС ФРГ имелось шесть мотопехотных дивизий (): 2-я, 4-я, 6-я, 11-я, 13-я, 14-я. 

На 1979 год, в ВС ФРГ имелись 1-я, 6-я, 7-я и 11-я мотопехотные дивизии, и помимо них были: 2-я и 4-я — лёгкие пехотные дивизии (Jägerdivision), 3-я, 5-я, 10-я и 12-я являлись танковыми (Panzerdivision), 1-я горнопехотная дивизия (1. Gebirgsdivision) и 1-я воздушно-десантная дивизия (1. Luftlandedivision).

После 1994 года началось расформирование мотопехотных дивизий и в 2013 исчезла последняя из них.

Состав 

Мотопехотная дивизия СВ Германии, в 1990-е годы, включала в свой состав управление, две мотопехотных бригады и одну танковую бригаду, артиллерийский полк, зенитный артиллерийский полк, и 14 отдельных батальонов (разведывательный, инженерный, связи, ремонтно-восстановительный, снабжения, медико-санитарный, охраны, два пехотных и пять запасных), две отдельные роты (радиоперехвата и радиотехнической разведки и защиты от оружия массового поражения), эскадрильи армейской авиации и взвод фронтовой разведки, штаба дивизии и штабной роты. Личный состав мпд — 18 000 человек в мирное и до 21 000 в военное время. На вооружении имелись 252 основных танка, 144 орудий и миномётов, 16 установок 110-мм РСЗО, 183 ПТРК, 36 зенитных установок, 50 единиц 20-мм зенитных пушек, 200 единиц БМП и БРМ, 210 единиц БТР, 10 вертолётов и 5000 автомобилей.  

Каждая из них, с небольшими изменениями, имела следующий состав:
 управление (штаб и штабная рота [Stab & Stabskompanie])
 танковая бригада (Panzerbrigade) (110 Леопард 2, 46 Mардер, 18 M109, 12 Ягуар 1)
 управление (Stab & Stabskompanie)
 смешанный танковый батальон (Panzerbataillon) (28 Леопард 2, 11 Maрдер)
 мотопехотный батальон (Panzergrenadierbataillon) (35 Maрдер, 6 120-мм САМ)
 2 танковых батальона (2 Panzerbataillone) (41 Леопард 2)
 самоходный артиллерийский дивизион (Panzerartilleriebataillon) (18 M109)
 управление (Stab & Stabskompanie)
 противотанковая рота (Panzerjägerkompanie) (12 Ягуар 1)
 сапёрная рота (Panzerpionierkompanie)
 ремонтная рота (Instandsetzungskompanie)
 рота материального обеспечения (Nachschubkompanie)
 2 мотопехотные бригады (2 Panzergrenadierbrigaden) (54 Леопард 1, 72 Mардер, 20 M113, 18 M109, 12 Ягуар 2)
 управление (Stab & Stabskompanie)
 смешанный мотопехотный батальон (Panzergrenadierbataillon) (24 Maрдер, 13 Леопард 1)
 2 мотопехотных батальона (2 Panzergrenadierbataillone) (24 Maрдер, 10 M113, 6 120-мм САМ)
 танковый батальон (Panzerbataillon) (41 Леопард1)
 самоходный артиллерийский дивизион (Panzerartilleriebataillon) (18 M109)
 противотанковая рота (Panzerjägerkompanie) (12 Ягуар 1/Ягуар 2)
 сапёрная рота (Panzerpionierkompanie)
 ремонтная рота (Instandsetzungskompanie)
 рота материального обеспечения (Nachschubkompanie)
 артиллерийский полк (Artillerieregiment) (18 ФХ155-1, 6 М110, 16 ЛАРС)
 управление
 смешанный гаубичный дивизион (18 ФХ70, 18 M110)
 реактивно-артиллерийский дивизион (16 ЛАРС)
 батальон артиллерийской разведки
 батальон материального обеспечения
 полк противовоздушной обороны (Flugabwehrregiment) (36 Гепард)
 эскадрилья армейской авиации (Heeresfliegerstaffel) (10 Bo 105 ПАХ 1)
 разведывательный батальон (Panzeraufklärungsbataillon) (34 Леопард 1, 10 Лухс, 19 Фукс)
 инженерный батальон (Pionierbataillon)
 батальон связи (Fernmeldebataillon)
 ремонтно-восстановительный батальон (Instandsetzungsbataillon)
 батальон материального обеспечения (Nachschubbataillon)
 учебный батальон (Feldersatzbataillone)
 медицинский батальон (Sanitätsbataillon)
 резервный батальон (Sicherungsbataillon)
 противотанковая рота (Panzerjägerkompanie) (12 самоходных ПТРК Ягуар)
 рота РЭБ (Fernmeldekompanie (EloKa))
 рота РХБ защиты (ABC-AbwehrKompanie)
 взвод анализа развединформации (Frontnachrichtenzug)
 2 лёгких пехотных батальона (2 Jägerbataillone (Geräteeinheiten))
 5 полевых запасных батальонов (5 Feldersatzbataillone (Geräteeinheiten))

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 Г. М. Стрелковский, Теория и практика военного перевода: Немецкий язык. — : Воениздат, 1979. — 272 с.
 «Сухопутные войска капиталистических государств», М., Воениздат, 1980. 
 Информационно-аналитический сборник «Вооруженные силы зарубежных государств». Воениздат. М.: 2009.
 

Мотопехотные формирования Германии
Механизированные и моторизованные дивизии
Типы воинских формирований по странам